Riksväg 11 kan syfta på:

Riksväg 11 – Sverige
Riksväg 11, Estland
Riksväg 11, Finland
Riksväg 11, Nederländerna
Rikselvan – en historisk svensk väg, gick mellan Arboga och Enköping och ingår numera i E18